Evin bezeichnet:

 Evin-Gefängnis, iranisches Gefängnis in Teheran
 Evîn, kurdischer weiblicher Vorname, siehe Evin
 Abban von Magheranoidhe (Evin, Abban, Abhan, Ewin, von New Ross; † 620) Heiliger (CE)

 Deniz Evin (* 1983), türkischer Schauspieler
 Franck Evin (* 1960), französischer Lichtdesigner
 Gaye Turgut Evin (* 1987), türkische Schauspielerin